A 2009-es maláj nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság tizenhatodik futama. A versenyt Sepangban rendezik október 25-én. Ezen a versenyen biztosította be kilencedik (a királykategóriában hetedik) világbajnoki címét Valentino Rossi, aki a versenyen egyébként a harmadik helyen végzett. A győzelmet az ausztrál Casey Stoner szerezte meg. A negyedliteresek között Aojama Hirosi diadalmaskodott, míg a másik fő esélyes, Marco Simoncelli csak harmadik lett. Simoncelli és a második Héctor Barberá egyébként ezredre azonos idővel értek célba, köztük a versenyben futott leggyorsabb körök döntöttek. A 125-ösök között a már Julián Simón végzett az első helyen.

Szabadedzések

Első szabadedzés

125 cm³

250 cm³

MotoGP

Második szabadedzés

125 cm³

250 cm³

MotoGP

Időmérő edzés

125 cm³

250 cm³

MotoGP

A MotoGP végeredménye

250 cm³ 

* Héctor Barberá és Marco Simoncelli között a jobb leggyorsabb kör döntött.

125 cm³

Jegyzetek 

Malaj
Motorversenyzés Malajziában